Lürzer von Zechenthal steht für:
 Lürzer von Zechenthal (Adelsgeschlecht), Salzburger Adelsgeschlecht

Lürzer von Zechenthal ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Lürzer von Zechenthal (1661–1718), salzburgischer Geistlicher, Abt von Admont
 Balthasar Lürzer von Zechenthal († 1707), salzburgischer Hofbeamter und Pflegsverweser
 Franz Josef Anselm Lürzer von Zechenthal (1796–1870), Bergbeamter
 Friedrich Ignaz Lürzer von Zechenthal (1680–1768), Pfleger und Mitglied der Salzburger Landstände
 Johann Marian Lürzer von Zechenthal (1704–1762), salzburgischer Hofbeamter und Landschaftskanzler
 Judas Thaddäus Anselm Lürzer von Zechenthal (1715–1792), salzburgischer Hofbeamter und Berghauptmann
 Judas Thaddäus Cajetan Johann Nepomuk Lürzer von Zechenthal (1739–1822), Oberbergverweser
 Michael Johann Baptist Franz Judas Thaddäus Lürzer von Zechenthal (1768–1830), Bergbeamter